Osumi o Ōsumi

Geografia 
 Giappone
 Osumi  – antica provincia
 Isole Ōsumi  – arcipelago
 Penisola Ōsumi  – penisola nella prefettura di Kagoshima

Altro 
 Ōsumi  – satellite artificiale giapponese